Archie Creek ist der Name folgender Fließgewässer 

in den Vereinigten Staaten:
 Archie Creek (Alabama), im Jackson County
 Archie Creek (Florida), im Hillsborough County
 Archie Creek (Idaho), im Boise County
 Archie Creek (Vermilion County, Illinois)
 Archie Creek (Washington County, Illinois)
 Archie Creek (Mississippi), im Attala County
 Archie Creek (Oregon), im Douglas County
 Archie Creek (Utah), im Summit County
 Archie Creek (Wyoming), im Uinta County

in Australien:
 Archie Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River im Northern Territory, Australien
 Archie Creek (Wilson River), Nebenfluss des Wilson River (Bow River) in Westaustralien.